Валерий Константинович Бабятинский (род. 15 июля 1942) — советский и российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР (1991).

Биография 
Валерий Бабятинский родился 15 июля 1942 года в Камышине Сталинградской области. Детство прошло в Молдавской ССР, в Дубоссарах, там же окончил среднюю школу с золотой медалью.

В 1963 году окончил театральное училище имени Бориса Щукина (курс Л. М. Шихматова и В. К. Львовой). Будучи студентом третьего курса начал играть на сцене Малого театра, первой заметной ролью стала роль Чацкого в спектакле «Горе от ума» по пьесе А. С. Грибоедова.

Валерий Константинович начинал с амплуа героя, постепенно расширил свой актёрский диапазон.

Валерий Бабятинский выступает и как чтец, мастер художественного слова, занимается общественной работой, преподаёт в театральных ВУЗах (профессор кафедры «Сольное академическое пение» ГМПИ им. Ипполитова — Иванова и профессором кафедры устной и сценической речи МГУКИ).

Творчество

Роли в театре 

  — «Порт-Артур» — танцующий офицер (ввод)
  — «Ярмарка тщеславия» — молодой человек (ввод)
  — «Нас где-то ждут» А. Н. Арбузова — юноша
  — «Власть тьмы» Л. Н. Толстого — парень (ввод)
  — «Веер леди Уиндермир» О. Уайльда — пианист
  — «Живой труп» Л. Н. Толстого — зритель в суде (ввод)
  — «Госпожа Бовари» по роману Г. Флобера — юноша (ввод)
  — «Палата» С. Алёшина — Миша (ввод)
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Александр Андреевич Чацкий (ввод)
  — «Луна зашла» Дж. Стейнбека — солдат (ввод)
  — «Маскарад» М. Ю. Лермонтова — танцующий
  — «Человек из Стратфорда» — поп
  — «Главная роль» С. Алёшина — сотрудник театра
  — «Нас где-то ждут» А. Н. Арбузова — Федя (ввод)
  — «Умные вещи» С. Я. Маршака — танцующий
  — «Дачники» М. Горького — юнкер (ввод)
  — «Правда — хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского— Платон Зыбкин (премьера)
  — «Человек бросает якорь» — Андрей
  — «Украли консула» Г. Мдивани — Рафаэль (ввод)
  — «Доктор философии» Б. Нушича — Милорад
  — «Стакан воды» Э. Скриба — Мешем (ввод)
  — «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского — матрос
  — «Криминальное танго» — Янус
  — «Твой дядя Миша» Г. Мдивани — Игорь (ввод)
  — «Достигаев и другие» М. Горького — Виктор Нестрашный (премьера)
  — «Фальшивая монета» М. Горького — Глинкин (премьера)
  — «Самый последний день» Б. Л. Васильева — Анатолий (ввод)
  — «Бешеные деньги» А. Н. Островского — Глумов (ввод)
  — «Лес» А. Н. Островского — Буланов (ввод)
  — «Вечерний свет» А. Н. Абузова — Галецкий, Михно
  — «Гроза» А. Н. Островского — Борис (ввод)
  — «Вина» — Савич
  — «Твой дядя Миша» — Сабуров (ввод)
  — «Агония» — следователь
  — «Красавец-мужчина» А. Н. Островского — Олешунин
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Петя Трофимов
  — «Зыковы» М. Горького — Хеверн
  — «Человек, который смеётся» по роману В. Гюго — лорд Дэвид Дерри-Мойр
  — «Дом на небесах» — Царда
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Гаев
  — «Красавец-мужчина» А. Н. Островского — Окоёмов (ввод)
  — «Недоросль» Д. И. Фонвизина — Правдин (ввод)
  — «И аз воздам» — Голощёкин
  — «Дикарка» А. Н. Островского — Боев
  — «Кетхен из Хайльбронна» — граф Отто фон дер Флюэ
  — «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого — Иов (ввод)
  — «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Серебряков
  — «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Бакин
  — «Снежная королева» Е. Л. Шварца — советник (премьера)
  — «Бешеные деньги» А. Н. Островского — Телятев (премьера)
  — «Хроника дворцового переворота» — Панин (премьера)
  — «Три сестры» А. П. Чехова — Кулыгин (премьера)
  — «Чайка» А. П. Чехова — Сорин (ввод)
  — «Мария Стюарт» Ф. Шиллера — Берли (премьера)
  — «Мольер» («Кабала святош») М. А. Булгакова — Людовик Великий (ввод)
  — «Наследники Рабурдена» Э. Золя — доктор Мург (премьера)
  — «Филумена Мартурано» Э. де Филиппо — адвокат Ночелла (ввод)
  — «Пиковая дама» по повести А. С. Пушкина — Чекалинский
  — «Смута. 1609—1611 гг.» — Сигизмунд III (премьера)
  — «Волки и овцы» А. Н. Островского — советник (премьера)

Фильмография 

  — Девять дней одного года — молодой физик
  — Двое в степи — Огарков
 1962 — Путь к причалу — молодой моряк
  — Минута истории
  — Месяц май — Сергей
  — Выстрел — прапорщик
  — Портрет Дориана Грея (телеспектакль) — Дориан Грей
  — Красная площадь — есаул Фортунатов  — Правда — хорошо, а счастье — лучше — Платон Зыбкин
 1972 — Семнадцатый трансатлантический — Митчелл, лейтенант
  — Фальшивая монета — Глинкин
 1975 — Лес — Буланов
 1975 — Достигаев и другие
  — Ну, публика!
  — Гонки без финиша
  — Поэма о крыльях — человек
  — Вишнёвый сад — Пётр Сергеевич Трофимов
 1983 — Анна Павлова — Великий Князь
  — Вариант «Зомби» — Дитц, профессор
 1985 — Берега в тумане | Мъгливи брегове (Болгария, СССР)
  — На исходе ночи — Винер
 1987 — Зыковы — Хеверн
  — …И аз воздам — Голощёкин
  — Бесконечность
  — Три сестры — Фёдор Ильич Кулыгин
  — УГРО. Простые парни
  — Туман рассеивается — Келли, директор ЦРУ

Признание и награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 сентября 2006 года) — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден «За заслуги в культуре и искусстве» (12 октября 2022 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Орден Почёта (25 октября 1999 года) — за большой вклад в развитие отечественной театральной культуры и в связи со 175-летием Государственного академического Малого театра России
 Орден Дружбы (13 сентября 2013 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, телевидения, многолетнюю творческую деятельность
 Народный артист РСФСР (11 февраля 1991 года) — за большие заслуги в области советского театрального искусства
 Заслуженный артист РСФСР (4 ноября 1974 года)
 Памятная медаль Министерства культуры РФ «150-летие А. П. Чехова» (2011)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Малый театр Москвы